het kasteel van Aigremont bij Luik

 Aigremont (Gard)
 Aigremont (Haute-Marne)
 Aigremont (Yvelines)
 Aigremont (Yonne)